Вучинићи могу бити:

 Вучинићи (Кладањ), насељено место у општини Кладањ, Федерација БиХ, БиХ
 Вучинићи (Врбовско), насељено место у граду Врбовско, Приморско-горанска жупанија у Републици Хрватској